U27 ou U-27 peut faire référence à :
 NE Brasil (U-27), un navire-école de la Marine brésilienne ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres